Щёголева — фамилия:

 Щёголева, Пелагея Михайловна (1909—1998) — звеньевая колхоза «Красный маяк», Герой Социалистического Труда.
 Щёголева, Прасковья Ивановна (1907—1942) — жительница села Семилуки Воронежской обл., спрятавшая раненого советского лётчика и расстрелянная за это немцами.
 Щёголева, Радмила Валентиновна (род. 1974) — украинская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Щёголева, Татьяна Николаевна (род. 1982) — российская профессиональная баскетболистка.
 См. также 
 Щёголев